Елгавский район () — бывший административный район на юге Латвии в области Земгале. Граничил с городом Елгава, Добельским, Тукумсским, Рижским и Бауским районами Латвии, а также Литвой.

История 
7 декабря 1956 года к Елгавскому району была присоединена часть территории упразднённого Элейского района. 18 декабря 1962 года район был упразднён, 10 января 1967 восстановлен.

Население

Ссылки

Примечания 

Районы, образованные в 1949 году
Районы, упразднённые в 2009 году
Районы Латвии